Pacifique est un adjectif ou un nom propre qui peut se référer à :
 Le Pacifique, une des parties de l'océan mondial. Il est composé des océans Pacifique nord et Pacifique sud.
 La plaque pacifique, une plaque tectonique.
 Canadien Pacifique, une compagnie de chemin de fer canadienne.
 Pacifique, prénom masculin désuet.
 Pacifique de Cerano († 1482), bienheureux, prêtre franciscain ; fêté le 4 juin.

Musique 
 Pacifique, un album de Claude Nougaro sorti en 1989.
 Pacifique, un album de Disiz la Peste sorti en 2017.
 Pacifique, un groupe musical des années 1980-1990, ayant notamment interprété Quand tu serres mon corps et Sans un remords.

Références

Voir aussi 
Pacific Truck and Trailer, est un fabricant de camion Canadien disparu